Il singolare del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 John Newcombe (Campioni)
 Tom Okker (semifinali)
 Ken Rosewall (terzo turno)
 Arthur Ashe (finale)

 Stan Smith (semifinali)
 Rod Laver (quarti di finale)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Tom Gorman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1974